Анастас Гаврилов е български свещеник, възрожденец от Македония.

Биография 
Анастас Гаврилов е роден през 1797 година в Охрид, тогава в Османската империя. Между 1860-1869 година е свещеник в родния си град, а след това е председател на Охридската българска община, като подкрепя отделянето на българската църква от Цариградската патриаршия.

След избухването на Руско-турската война в 1877 година 80-годишният поп Анастас заедно с поп Яким Маленков и още 11 видни охридски българи е арестуван и лежи няколко месеца в затворите в Охрид, Битоля и Солун по обвинение, че служи по славянски, и че в църковните му книги се споменва името на руския император.

След 1878 година е отново свещеник в Охрид и член на българската община от 1882 година.

Дъщеря му Ефросина (Фроса) е женена за сърбоманина Коста Групчев, а синът му Наум Гаврилов също е виден съброманин.

Родословие

Бележки 

Родени в Охрид
Български духовници от Македония
Български общественици от Македония
Членове на Охридската българска община